Асфальт
 Мумиё